

Lokalizacje

Austria 
 Steindorf am Ossiacher See – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Feldkirchen

Niemcy 
 Steindorf – dzielnica Homberg (Efze)
 Steindorf – dzielnica Wetzlaru
 Steindorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aichach-Friedberg

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Kamieniec
 Wójcice

Osoby 
 Ute Steindorf – niemiecka kajakarka

Zobacz też 
 Steinsdorf